Anki Dahlin kan syfta på:
Anki Dahlin (född 1949), chef för Statens medieråd 
Anki Dahlin (född 1953), chef för Kulturen i Lund